Banaran (Balerejo)
 Banaran (Banyuputih)
 Banaran (Boyolali)
 Banaran (Delanggu)
 Banaran (Galur)
 Banaran (Geger)
 Banaran (Gemawang)
 Banaran (Grabag)
 Banaran (Grogol)
 Banaran (Kalijambe)
 Banaran (Kertosono)
 Banaran (Pace)
 Banaran (Playen)
 Banaran (Pulung)
 Banaran (Tembarak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing